E901 – oznaczenie wosku pszczelego w przemyśle spożywczym
 E901 – hiszpańska trasa europejska